Мильште́йн () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Мильштейн, Айгуль Асхатовна (род. 1986) — российская и турецкая актриса.
 Мильштейн, Александр Моисеевич (род. 1963) — украинский русский писатель, переводчик.
 Мильштейн, Владимир Вольфович (1917—1982) — советский и российский учёный-осетровод.
 Мильштейн, Илья () — художник, график.
 Мильштейн, Илья (1960—2021) — журналист.
 Мильштейн, Лейб Менделевич (1895—1980) — американский кинорежиссёр, известный как «Льюис Майлстоун»; первый лауреат двух премий «Оскар».
 Мильштейн, Михаил Абрамович (1910—1992) — генерал-лейтенант, профессор, историк.
 Мильштейн, Натан Миронович (Нусин Меерович; 1902—1992) — советский и американский скрипач.
 Мильштейн, Олег (Цолик) Сергеевич (1945—2015) — молдавский композитор, руководитель ВИА «Оризонт».
 Мильштейн, Сезар (1927—2002) — аргентинский и британский учёный-иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1984 года.
 Мильштейн, Семён Петрович (1960—2018) — российский трубач.
 Мильштейн, Сергей Яковлевич (род. 1959) — российский пианист, сын Якова Мильштейна.
 Мильштейн, Соломон Рафаилович (1899—1955) — деятель органов госбезопасности.
 Мильштейн, Ури — израильский военный историк и поэт.
 Мильштейн, Цви (Григорий Исаакович) (1934—2020) — французский художник, гравёр и писатель, драматург.
 Мильштейн, Яков Исаакович (1911—1981) — советский музыковед, пианист, педагог.